Академия Наук Турции ( — TÜBA) — автономное научное сообщество, ориентированное на поддержку научной деятельности в Турции. Академия формально подчинена офису премьер-министра Турции и финансируется по большей части из государственного бюджета, но фактически имеет административную и финансовую автономию.

Академия основана в сентябре 1993 года. Штаб-квартира академии находится в Анкаре.

Основные задачи академии — присвоение учёных степеней и званий, определение приоритетных научных направлений для исследования, анализ законодательства и внесение предложений по его изменению. Кроме того, академия финансирует программы по поддержке молодых учёных, по написанию и переводу учебников для вузов на турецком языке. При этом собственно организация и проведение фундаментальных исследований регулируются отдельной организацией — Советом по научно-техническим исследованиям (TÜBİTAK).

Академия имеет три уровня членства: действительных членов (; на конец февраля 2018 года — 101 человека, в том числе 9 женщин), ассоциированных членов (, аналогичных членам-корреспондентам других систем; 52 человека, в том числе 4 женщины) и почётных членов (; 42 человека, в том числе 5 женщин).

Президенты Академии наук Турции 
Президент Академии наук Турции избирается на 4 года и может быть переизбран на второй срок. С основания академии пост её главы занимали:
 1993—2000 — Айхан О. Чавдар ♀ (специальность: педиатрическая онкология и гематология)
 2000—2008 — Энгин Бермек (медицина)
 2008—2012 — Юджель Канполат (нейрохирургия)
 С 2012 —  (деловое администрирование)

Текущий список действительных членов академии

Ссылки и литература 
 
 
 
 https://books.google.com/books?id=z6ltAAAAMAAJ&dq=«Турецкая+академия+наук»&focus=searchwithinvolume&q="академия+наук"

Примечания 

Национальные академии